{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#b0e195"
!colspan="12"|Mexican Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" |  Alex de Minaur
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Tommy Paul
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 3–6, 6–4, 6–1
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Mexican Open 2023 – Simplu''' a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Acapulco jucat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Rafael Nadal a fost campionul en-titre, dar nu a participat în acest an.

Alex de Minaur l-a învins pe Tommy Paul în finală cu 3–6, 6–4, 6–1 câștigând titlul de simplu masculin la Mexican Open 2023. Pentru de Minaur a fost al 7-lea titlu ATP și primul de nivel ATP 500.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023